O evento Sabre individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2015 foi disputado entre os dias 13 e 14 de julho de 2015.

Medalhistas

Resultado

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Sabre individual masculino